Мемориа́л Гаши́мова 2014 года — международный шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходил в городе Шамкир (Азербайджан) с 19 по 30 апреля.

В рамках мемориала проходили два турнира: турнир «А» (22 категория) проводился в два круга с участием 6 шахматистов (победителем стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен), турнир «Б» (17 категория) проводился в один круг с участием 10 шахматистов (победителем стал украинский шахматист Павел Эльянов).

Регламент 
 Игровые дни: 20-24, 26-30 апреля (25 апреля выходной день), начало партий в 14:00, последний тур в 12:30 (время московское).
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, потом час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд начиная с 61 хода.

Турнир А 
Категория турнира — 22 (средний рейтинг — 2780,2). Призовой фонд — 100 000 евро.

Участники 

Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2014.

Движение по турам

Таблица

Турнир Б 
Категория турнира — 17 (средний рейтинг — 2662,6). Призовой фонд — 100 000 евро.

Участники 

Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2014.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 
 
 Gashimov Memorial 2014 LIVE!

Мемориал Гашимова
2014 год в шахматах
Апрель 2014 года
Спорт в Азербайджане в 2014 году